Justinian (lat.: Iustinianus) ist der Name folgender Personen:

 Justinian I. (527–565), oströmischer Kaiser
 Justinian II. (685–695 und 705–711), byzantinischer Kaiser
 Justinian (Eremit) (Jestin) (6. Jh.)
 Justinian (Feldherr), oströmischer General im 6. Jahrhundert und ein Verwandter Justinians I.
 Justinian Marina, rumänischer Patriarch
 Justinianus Rauricorum, Bischof von Kaiseraugst im 4. Jahrhundert

Justinian bezeichnet darüber hinaus:

 Justinian (Schiff, 1787), ein britischer Frachtsegler
 Justinian, ein norwegisches Frachtschiff

Siehe auch:

 Giustinian
 Giustiniani